Ryöpäs kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ryöpäs, del av Pappilankari, ö, Norra Österbotten,  (5,9 km²)
2. Ryöpäs (ö i Finland), Södra Karelen, Villmanstrand,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar